Gilmaniella är ett släkte av svampar. Gilmaniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gilmaniella